Kievski peut faire référence à
 Kievski, une ville dépendant de la municipalité de Moscou ;
 Kievski, un district municipal de Moscou, dans lequel se trouve la ville de Kievski.